Padang Ratu (Limau), een plaats in Indonesië
Padang Ratu (Wonosobo), een plaats in Indonesië
Padang Ratu (Buay Pematang Ribu Ranau Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing